IZM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Izmir Cigli Air Base, Smirne, Turchia